

Niemcy 
 Lohberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Lohberg – góra koło Dransfeldu
 Lohberg – góra koło Senden
 Lohberg – wzniesienie w Wulfelade

Osoby  
 Michael Lohberg – niemiecki trener pływacki